La Copa Hopman 2006 corresponde a la 18ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 9 equipos en total, representando a Australia, Argentina, China, Estados Unidos, Holanda, Serbia y Montenegro, Suecia, Rusia y Alemania. 

La competencia comenzará el 30 de diciembre de 2005 en el Burswood Entertainment Complex de Perth, Australia.

Preclasificación 

  – Lisa Raymond / Taylor Dent
  – Gisela Dulko / Gastón Gaudio
  – Samantha Stosur / Wayne Arthurs y Todd Reid
  – Svetlana Kuznetsova / Yuri Schukin

<ol start=5>
 – Peng Shuai / Sun Peng
 – Anna-Lena Grönefeld / Nicolas Kiefer 
 – Michaëlla Krajicek / Peter Wessels
 – Ana Ivanović / Novak Djokovic
 – Sofia Arvidsson / Thomas Johansson

Play-off

Holanda vs. China

Grupo A

Tabla de posiciones

Estados Unidos vs. Serbia y Montenegro

Serbia y Montenegro vs. Suecia

Estados Unidos vs. Rusia

Rusia vs. Suecia

Serbia y Montenegro vs. Rusia

Suecia vs. Estados Unidos

Grupo B

Tabla de posiciones

Alemania vs. Australia

Holanda vs. Argentina

Holanda vs. Australia

Argentina vs. Alemania

Australia vs. Argentina

Holanda vs. Alemania

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 2006